Луперкалия може да се отнася за:

 Луперкали, празници в Древен Рим
 Lupercalia, италианска музикална група